Джунглі — розмовний термін, що означає густий і непрохідний тропічний ліс.
 Джунглі — роман 1906 року американського журналіста і прозаїка Ептона Сінклера.
 Джунглі — російський комедійний фільм 2012 року.
 Джунглі — австралійська пригодницька кінодрама режисера і продюсера Грега Макліна, 2017 року.
 Джунглі — традиційна китайська настільна гра.

Див. також 
 Операція «Джунглі»